Gading kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gading, Madiun, by, 
 Gading, Mojokerto, by, 
 Gading, Pasuruan, by, 
 Kecamatan Gading, distrikt, Jawa Timur, 
 Gading, Sidoarjo, by, 
 Gading, Bojonegoro, by, 
 Gading, Malang, by, 
 Gading, Yogyakarta, by, 
 Gading, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar